Harrow — британская фамилия, передающаяся по-русски различными способами: